Rezek är ett tjeckiskt efternamn, som burits av  bland andra:

 Antonín Rezek, tjeckisk historiker
 Francisco Rezek, brasiliansk domare
 Jan Rezek, tjeckisk fotbollsspelare